Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Alessio Di Mauro (semifinali)
 Boris Pašanski (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (finale)
 Francesco Aldi (quarti di finale)

 Jean-Christophe Faurel (primo turno)
 Tobias Summerer (secondo turno)
 Steve Darcis (primo turno)
 Adam Chadaj (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2005